Verve může být:

 The Verve – anglická hudební skupina
 Verve (EP) – EP skupiny The Verve
 Verve Records – americké hudební vydavatelství
 Verve Forecast Records – americké hudební vydavatelství
 Verve (časopis) – časopis